WLD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Strother Field di Winfield / Arkansas City (Kansas), Stati Uniti d'America